

Divers 
 (2558) Viv est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Titres 

 Viv Nameur po tot, chant populaire wallon ;
 Tom et Viv, film britannico-américain réalisé par Brian Gilbert, sorti en 1994 ;